Яна Владимировна Демьянчук (; род. 21 октября 1993, Ивано-Франковск, Украина) — украинская гимнастка. Чемпионка Европы в упражнении на бревне (2009), серебряный призёр Летней Универсиады 2011 в командном первенстве, серебряный призёр в многоборье соревнований Nadia Comaneci International Invitational (2009) и бронзовый — соревнований WOGA Classic 2009, бронзовый призёр в командном первенстве, в многоборье, в опорном прыжке, в упражнениях на брусьях и в вольных упражнениях Мемориала Михаила Воронина 2008. Призёр этапов кубка мира по спортивной гимнастике. Чемпионка и призёр чемпионатов Украины по спортивной гимнастике. Мастер спорта международного класса.

Результаты выступлений

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль FIG

Гимнасты Украины
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Мастера спорта Украины международного класса